Piastra é uma moeda histórica usada em diversas regiões da atual Itália, antes da sua unificação no século XIX. Pode se referir, mais especificamente, a:

 Piastra napolitana
 Piastra siciliana
 Chapinha, material para alisamento capilar.

Desambiguação
Moedas da Europa